Get Scarped — дебютный полноформатный студийный альбом канадского диджея и продюсера Deadmau5, выпущен в 2005 году на независимом лейбле звукозаписи ZOOLOOK.

Об альбоме 
Композиция "Bored Of Canada", предположительно, является отсылкой к шотландскому дуэту Boards Of Canada, который оказал влияния на Джоэля. По своей структуре и звучанию трек очень схож со стилем этого дуэта.

Композиция "Intelstat" содержит вокальные сэмплы из композиции "M01 Chant I — Making of Cyborg", которая является саундтреком к аниме Призрак в доспехах.

Cтилистически альбом значительно отличается от последующего творчества Джоэля.

Релиз 
В 2005 году была выпущена ограниченная партия альбома на CD, которая состояла из 100 копий. В 2006 году была выпущенна цифровая версия альбома, в которую не были включены треки "Flash TV" и ""Messages from Nowhere". Цифровая версия содержит исправленную версию композиции "Bored Of Canada": в аналоговой версии после окончании композиции идёт минутная тишина, а за ней некоторые элементы композиции повторяются снова.

Список композиций

Ссылки 
Get Scraped на Discogs

Альбомы Дедмауса